Момчиловци () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян. Население составляет 1269 человек.

В 1934 село было названо в честь воеводы Момчила — Момчиловци, прежде оно называлось Горно-Дерекёй.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Момчиловци должность кмета (старосты) исполняет Мария Райчева Никова (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов правления кметства в 2011 году и в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 
 Снимки от Момчиловци

Сёла Смолянской области